Cisie ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Cisie (Blachownia), Dorf der Gmina Blachownia in der Woiwodschaft Schlesien
 Cisie (Dąbrówka), Dorf der Gmina Dąbrówka im Powiat Wołomiński der Woiwodschaft Masowien
 Cisie (Halinów), Dorf der Gmina Halinów im Powiat Miński der Woiwodschaft Masowien
 Cisie (Książ Wielki), Dorf der Gmina Książ Wielki in der Woiwodschaft Kleinpolen